Bratia se poate referi la:

 satul Bratia din comuna Berevoești, Județul Argeș
 satul Bratia din comuna Ciomăgești, Județul Argeș
 satul Valea Mare-Bratia din Județul Argeș
 satul Bratia din Deal din Județul Vâlcea
 satul Bratia din Vale din Județul Vâlcea
 Râul Bratia din Județul Argeș

Vezi și 
 Bratu (dezambiguizare)

Toponime românești